Vitz bezeichnet:
 Toyota Vitz, Modellbezeichnung für den Toyota Yaris in Japan
 Vitz-sur-Authie, nordfranzösische Gemeinde

Vitz ist der Familienname folgender Personen:
 Wilhelm Vitz (1834–1907), deutscher Theologe und Philologe

Siehe auch:
 Fitz
 Vietz
 Witz (Begriffsklärung)
 Vits